Burrell Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Burrel Township, dans le comté de Decatur en Iowa.
 Burrell Township, dans le comté d'Armstrong en Pennsylvanie.
 Burrell Township, dans le comté d'Indiana, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships